ТКЦ — многозначная аббревиатура:
 ТКЦ — телекоммуникационный центр
 ТКЦ — технический коммерческий центр
 ТКЦ — технический кризисный центр
 ТКЦ — торгово-коммерческий центр
 ТКЦ — транспортный консолидирующий центр, транспортно-консолидирующий центр
 ТКЦ — турбокомпрессорный цех
 ТКЦ — Тюменский кардиологический центр

См. также 
  — аббревиатура латиницей